Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of California 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 7–6(5), 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Andrea Jaeger (campionessa)
 Pam Shriver (secondo turno)
 Sylvia Hanika (semifinali)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1982